Gordònia. Districte de Sud-àfrica.
 Gordonia. Moviment juvenil sionista.